Het seizoen 2009/2010 van Heracles Almelo was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Almelo. De club kwam uit in de Eredivisie, nadat Heracles in het voorjaar van 2005 naar de hoogste afdeling was gepromoveerd. Heracles nam tevens deel aan het toernooi om de KNVB beker. De club stond onder leiding van Gertjan Verbeek, de opvolger van Gert Heerkes. Hij begon het seizoen met een 3-2 overwinning op regerend landskampioen AZ Alkmaar. Onder zijn leiding eindigde Heracles Almelo op de verdienstelijke zesde plaats in de eindrangschikking, de beste eindklassering uit de geschiedenis van de club uit Overijssel. In de daaropvolgende play-offs voor deelname aan de kwalificatieronde voor de UEFA Europa League verloor de club vervolgens over twee duels van Roda JC. Verbeek vertrok aan het einde van het seizoen naar AZ Alkmaar en werd opgevolgd door Peter Bosz. In het bekertoernooi werd de club in de achtste finales uitgeschakeld door eerstedivisionist Go Ahead Eagles, dat met 2-0 zegevierde door treffers van Halil Çolak en Joey Suk.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Heracles Almelo vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2009/10 en onder leiding van trainer-coach Gertjan Verbeek als zesde eindigden.

Play-offs

Wedstrijden

Statistieken

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Heracles Almelo

Voetnoten 

 2009/10
Heracles Almelo